Jean Leduc (né en 1910) est un pianiste, organiste et professeur canadien.
 Jean Leduc (1922-1996) est un réalisateur, scénariste et acteur, ancien élève de l'IDHEC.
 Jean Leduc (1933-2012) est un organiste, professeur et homme de lettres québécois associé au milieu de la contre-culture.